Chelonodon är ett släkte av fiskar. Chelonodon ingår i familjen blåsfiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Blåsfiskar
Chelonodon